Vlastiboř kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vlastiboř (okres Tábor)
 Vlastiboř (okres Jablonec nad Nisou)